Кенжаев — фамилия. Известные носители:
 Сафарали Кенжаев — таджикский политический деятель.
 Шарипбай Кенжаев — казахский колхозник и животновод.